Бельведе́р-Кампоморо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Південна Корсика. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 950 км на південний схід від Парижа, 34 км на південь від Аяччо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 81 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 175,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Бельведер-Кампоморо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Південна Корсика

Примітки 

Муніципалітети департаменту Південна Корсика